Arcey est un toponyme qui désigne plusieurs communes françaises :

 Arcey (Côte-d'Or), commune française du département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Arcey (Doubs), commune française du département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Voir aussi 
 Arçais
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France